Spreken Met Ondersteuning van Gebaren
 Studenten Milieu Overleg Groningen